Tradimento fatale (The Big Empty) – film del 1997 diretto da Jack Perez 
 Big Empty - Tradimento fatale (The Big Empty) – film del 2003 diretto da Steve Anderson
 The Big Empty – film del 2005 diretto da Lisa Chang e Newton Thomas Sigel